Svanberg est un patronyme suédois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1967), joueur suédois de hockey sur glace

 (né en 1952), homme d'affaires suédois
Johan Svanberg (1881-1957), athlète suédois 
Jöns Svanberg (1771-1851), astronome et naturaliste suédois
 (1913-2001), joueur suédois de hockey sur glace
 (1805-1878), chimiste et minéralogiste suédois
Mattias Svanberg (né en 1999), joueur suédois de football
Max Walter Svanberg (1912-1994), peintre suédois
 (né en 1985), joueur suédois de hockey sur glace
 (1941-2002), compétiteur suédois en ski d'orientation
 (né en 1943), joueur suédois de curling
 (1914-2004), homme d'affaires suédois

Voir aussi
 (1939-2017), homme politique islandais
(8871) Svanberg, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme suédois